Colle San Leonardo ima više značenja:
 Colle San Leonardo, Chieti
 Colle San Leonardo, Isernia